Професіональна футбольна група А 1974–75 — 51-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув ЦСКА Септемврійско знаме.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Славія (Софія) взяв участь у Кубку володарів кубків 1975—1976 як володар Кубка Болгарії 1974—1975.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1974–1975
Болгарія
Болгарія
1974 у болгарському спорті
1975 у болгарському спорті